Shikano ist:
 eine Stadt in der Präfektur Tottori: Shikano (Tottori) (heute: Tottori)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Shikano (Han)

Shikano ist der Familienname folgender Personen:
 Shikano Buzaemon (1649–1699), japanischer Erzählmeister
 Shuhei Shikano (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Susumu Shikano (* 1971), japanischer Politologe und Hochschullehrer